Graham County kan henvise til:

 Graham County (Arizona), et county i Arizona
 Graham County (Kansas), et county i Kansas
 Graham County (North Carolina), et county i North Carolina